Пасо Реал има више значења:

 Пасо Реал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пасо Реал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо Реал (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо Реал (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пасо Реал (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Реал (Чикилистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Реал (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Реал (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Реал (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо Реал (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо Реал (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо Реал (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пасо Реал (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пасо Реал (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо Реал (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо Реал (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо Реал (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пасо Реал (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Реал (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Реал (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Реал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Реал, Буенависта (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Реал (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Реал (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Реал (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Реал (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Реал (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику